Lindenbruch steht für:
Lindenbruch (Ostpreußen), heute Oblast Kaliningrad
Stadion Am Lindenbruch, Essen